Even Cowgirls Get the Blues může být:

 původní anglický název románu I na kovbojky občas padne smutek spisovatele Toma Robbinse z roku 1976
 původní anglický název filmu I na kovbojky občas padne smutek režiséra Guse Van Santa z roku 1993
 Even Cowgirls Get the Blues (album, John Cale) – album hudebníka Johna Calea z roku 1987
 Even Cowgirls Get the Blues (album, Lynn Anderson) – album zpěvačky Lynn Anderson z roku 1980